Susan Huntington puede referirse a:

 Susan Huntington Vernon, pedagoga de EE. UU. pionera de la educación moderna en España inicios siglo XX
 Susan Huntington Gilbert Dickinson escritora, poeta viajera y editora de EE. UU.